Kantzow ist der Nachname folgender Personen:

 Carin von Kantzow (1888–1931), spätere Ehefrau von Hermann Göring, siehe Carin Göring
 Nils von Kantzow (1885–1967), schwedischer Militär und Olympiasieger
 Thomas Kantzow (* um 1505; † 1542), deutscher Chronist und Historiker